

Geografia
 Ōe – cittadina giapponese della prefettura di Yamagata

Persone
 Hikaru Ōe – snowboarder giapponese
 Kenzaburō Ōe – scrittore giapponese
 Sueo Ōe – astista giapponese